Вновь, как и в предыдущий год, сборные, не попавшие по показываемым результатам, на олимпийский турнир в Осло, сыграли в турнире, который позже был засчитан как группа В в рамках 18-го чемпионата мира и одновременно 29-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой, который проходил в Бельгии, с 15 по 22 марта 1952 года.

Результаты матчей

Итоговая таблица

См. также 
 Хоккей на зимних Олимпийских играх 1952

Ссылки 

 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 1952
1952 год в хоккее